L'Audi Cup è un torneo calcistico amichevole con cadenza biennale, organizzato dal Bayern Monaco all'Allianz Arena con la collaborazione della Audi, da cui la competizione prende il nome.

Storia 

L'Audi Cup si svolge all'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra la fine di luglio e i primi di agosto. Dal 2009 sono state disputate sei edizioni.

Il torneo è stato vinto da cinque squadre: Bayern Monaco, Barcellona, Atlético Madrid, Tottenham e Napoli.

Formula 
Il torneo ha il formato delle ultime fasi di una regolare competizione ad eliminazione diretta.

Vi partecipano quattro squadre; gli accoppiamenti sono stabiliti per sorteggio. I vincitori di ciascuna delle prime due partite si sfidano nella finale che decreterà il vincitore del torneo, mentre le due perdenti giocano in un match valido per il 3º posto.

In caso di parità nei tempi regolamentari, la sfida si decide ai calci di rigore.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Squadre partecipanti 
Il  (squadra organizzatrice) ha partecipato a tutte le edizioni, il  ne ha preso parte a quattro, mentre il , il  e il  a due. Le altre squadre hanno avuto una sola partecipazione.

Edizione 2009 
Partecipanti:  -  -  - 
Sorteggio: 3 marzo
Date: 29 luglio-30 luglio
Vincitore:

Tabellone

Partite

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Edizione 2011 
Partecipanti:  Barcellona -  -  - 
Sorteggio: 8 maggio
Date: 26 luglio-27 luglio
Vincitore:

Tabellone

Partite

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Edizione 2013 
Partecipanti:  -  -  - 
Sorteggio: 19 giugno
Date: 31 luglio-1º agosto
Vincitore:

Tabellone

Partite

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Edizione 2015 
Partecipanti:  -  -  - 
Sorteggio: 3 giugno
Date: 4 agosto-5 agosto
Vincitore:

Tabellone

Partite

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Edizione 2017 
 Partecipanti:  -  -  - 
 Sorteggio: 15 giugno
 Date: 1º agosto-2 agosto
 Vincitore:

Partite

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Edizione 2019 
 Partecipanti:  -  -  - 
 Sorteggio: 29 aprile
 Date: 30 luglio-31 luglio
 Vincitore:

Partite

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Edizione 2021 
 Partecipanti:  -  
 Data: 31 luglio
 Vincitore:

Partita

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

F.C. Bayern München
Competizioni calcistiche amichevoli
Competizioni calcistiche a Monaco di Baviera